Tove Meyer kan syfta på:

 Tove Meyer (poet) (1913-1972) – dansk poet
 Tove Meyer (journalist) – svensk journalist